Паоло Роси () е бивш италиански футболист, централен нападател. През 1982 г. извежда Италия до спечелването на Световна купа, като вкарва шест гола, с което печели „Златната обувка“ за голмайстор и „Златната топка“ за най-добър играч на първенството. Също през 1982 г. е награден със „Златната топка“ за играч № 1 в Европа.

Кариера 
Паоло Роси е роден на 23 септември 1956 г. в квартал Санта Лучия на град Прато. Играе в отборите на „Комо“, „Виченца“, „Перуджа“, „Ювентус“, „Милан“ и „Верона“.

През 1979 г., играейки за „Перуджа“, Паоло Роси е дисквалифициран за 2 години, заради участие в измами, свързани с играта на тотализаторите. През 1982 г. в навечерието на световното първенство Италия няма по-добър централен нападател и Роси е върнат в националния отбор. Въпреки продължителното спиране на състезателната дейност, завършило само месец преди турнира, Роси навлиза във форма в предварителната група и се изявява максимално в следващите етапи: в четвъртфиналната група вкарва хет-трик срещу Бразилия за победата с 3:2, на полуфинала – 2 гола на Полша и донася победата с 2:0, която класира Италия за финала; на финала открива резултата срещу Западна Германия за победата с 3:1 и става световен шампион с отбора на Италия. Така с 6 гола Паоло Роси печели „Златната обувка“ за голмайстор на първенството и „Златната топка“ за най-добър играч на шампионата. Същата година е награден и със „Златната топка“ на списание „Франс Футбол“ за най-добър футболист в Европа.

Връщайки се в „Ювентус“, той влиза в триото на ударния екип на отбора от Торино, заедно с Мишел Платини и Збигнев Бонек. Печели КНК с „Ювентус“ през 1984, Суперкупата (1984), и Европейската купа през 1985 година.

Кралят на футбола Пеле е определил Роси като един от 100-те най-добри велики живи играчи през март 2004 г.

Почива на 9 декември 2020 г.

Статистика 
Паоло Роси има 48 мача и 20 отбелязани гола за националния футболен отбор на Италия. На клубно ниво има 251 мача и 103 гола.

Успехи

Отборни успехи 
Клубни успехи – Ювентус
 Серия А – 1982, 1984
 Купа на Италия – 1983
 Шампионска лига – 1985
 Суперкупа на УЕФА – 1984
 КНК – 1984

Национални успехи – Италия
 Световeн шампион – 1982

Индивидуални успехи 
 Сребърна топка – 1978
 Златна обувка за голмайстор на СП – 1982
 Златна топка – 1982
 Награда „Onze d'or“ за футболист на годината в Европа на „Onze Mondial“ – 1982
 Играч на годината по версия на „World Soccer“ – 1982

Източници 

Италиански футболисти
Футболисти на Милан
Футболисти на Ювентус
Футболисти на ФК Верона
Носители на „Златна топка“
ФИФА 100
Родени в Прато